Ташкент Оупън 2011 е 13-ото издание на Ташкент Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Ташкент, Узбекистан от 10 до 17 септември. Алла Кудрявцева защитава титлата си, но се отказва на полуфинала срещу Ева Бирнерова поради контузия. В спор за титлата Бирнерова отстъпва на поставената под номер 1 Ксения Первак с 3 – 6, 1 – 6. На двойки победителки от Ташкент Оупън 2010 са Александра Панова и Татяна Пучек, но само Панова се включва в схемата. С партньорка Акгул Аманмурадова тя достига полуфиналите, където губи от бъдещите шампионки Елени Данилиду и Виталия Дяченко. На финала Данилиду и Дяченко надиграват сестрите Киченок с 2:0 сета.

Поставени тенисистки 
  Ксения Первак (шампионка)
  Бояна Йовановски (1 кръг)
  Полин Парментие (1 кръг)
  Анастасия Севастова (осминафинал)
  Магдалена Рибарикова (осминафинал)
  Алла Кудрявцева (полуфинал, оттегля се поради разтежение на лявото бедро)
  Евгения Родина (осминафинал)
  Араван Резаи (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени тенисистки 
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (отказват се поради контузия на десния лакът на Говорцова)
  Елени Данилиду /  Виталия Дяченко (шампионки)
  Акгул Аманмурадова /  Александра Панова (полуфинал)
  Сорана Кърстя /  Полин Парментие (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Ташкент Оупън